Jengibarjan ist der Familienname folgender Personen:

 Leonid Jengibarjan (1935–1972), armenischer und sowjetischer Schauspieler, Clown und Pantomime
 Wiktor Jengibarjan (* 1981), armenischer Diplomat
 Wladimir Nikolajewitsch Jengibarjan (1932–2013), sowjetischer Boxer